Ravensdale steht für
Baron Ravensdale, britischer Adelstitel. Namensträger: 
Nicholas Mosley, 3. Baron Ravensdale
Mary Irene Curzon, 2. Baroness Ravensdale
Geografisches:
Ravensdale (Washington)
Passage Tomb von Ravensdale Park